Гран-при Аргентины 1978 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 15 января 1978 года на автодроме имени Оскара Альфредо Гальвеса близ Буэнос-Айреса.

Бронзовый призёр чемпионата мира 1977 года Марио Андретти одержал победу, завоевав поул и лидируя в гонке от старта до финиша. Жиль Вильнёв установил быстрейший круг в своей третьей гонке за команду «Феррари». Команда «Рено» предпочла не участвовать в южноамериканских этапах чемпионата мира, чтобы лучше подготовить свой автомобиль.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины